Emerance Maschmeyer, (née le  à Bruderheim, dans la province de l'Alberta), est une joueuse canadienne de hockey sur glace évoluant dans la ligue féminine en tant que gardienne de but. Elle remporte une médaille d'or aux Jeux de Pékin en 2022. Elle représente également le Canada lors de cinq championnats du monde, remportant trois médailles d'argent et une médaille d'or.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2012-2013 || Crimson d'Harvard || NCAA || 20 ||  ||  || || || || 1,44 || 93,5 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2013-2014 || Crimson d'Harvard || NCAA|| 27 ||  ||  || || || || 1,75 || 94,3 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2014-2015 ||Crimson d'Harvard|| NCAA || 26 ||  ||  || || || || 1,48 || 94,3 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
|2015-2016 || Crimson d'Harvard || NCAA ||26 ||  ||  || || || || 1,87 || 93,8 ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2016-2017 || Inferno de Calgary || LCHF || 8 || 5 || 3 ||0  ||  ||  || 1,49 || 94,6 || 2 ||  || 2 || 0 || 2 ||  ||  || 3,07 || 87,8 || 0 || 
|-
| 2017-2018 || Canadiennes de Montréal || LCHF || 23 || 18 || 4 || 1  ||  ||  || 1,78 || 92 || 6 || || 2 || 0 || 2 ||  ||  || 2,39 || 90,6 || 0 || 
|-
| 2017-2018 || Canada || AMHL || 1 || 0 || 1 || 0 || || || 4,07 || 87,1|| 0 || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2018-2019 || Canadiennes de Montréal || LCHF || 20 || 15 || 4 || 1  ||  ||  || 1,45 || 93,5 || 4 || || 4 || 2 || 1 ||  ||  || 4,06 || 90 || 2 || 

| 99 ||  ||  ||  || || ||  ||  ||  || ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||

Au niveau international 

|-
| 2012 || align="left"| -  || align="left"|Championnat du monde -  || 3 || 3 || ||  || 0,33 || 98,4 || 2 || || align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2015 || align="left"| || align="left"|Championnat du monde || 0 || 0||0 || 0 || 0 || 0|| 0||0 || align="left"| Médaille d'argent
|-
| 2016 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 3 || 1 || 191 || 4 || 1,25 || 95,6||0 || 0|| align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2017 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 1 || 0 || 27|| 3 || 6,59 || 72,7 ||0 ||0 || align="left"|  Médaille d'argent
|-
| 2019 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 3 || 1 ||119 ||3  || 1,52 || 92,3 ||1 || 0|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2021 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 2 || 2|| 120|| 0 || 0 || 100 ||2 || 0|| align="left"|  Médaille d'or
|-
| 2022 ||align="left"| ||align="left"| Jeux olympiques || 2 || 2 || ||  || 0,50 || 95,7 || || 0 || align="left"|  Médaille d'or

Références 

Naissance en octobre 1994
Joueuse canadienne de hockey sur glace
Gardienne de but de hockey sur glace
Joueuse des Inferno de Calgary
Joueuse des Canadiennes de Montréal
Championne du monde de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Championne olympique de hockey sur glace
Championne olympique canadienne